Oraovac (Donji Lapac), een plaats in de gemeente Donji Lapac in de Kroatische provincie Lika-Senj
Oraovac (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje